Дэ́вид Ро́берт До́усон (, род. 7 сентября 1982, Уиднс, Чешир) — английский актёр. Наиболее известен по роли Фреда Бэста в телесериале «Улица потрошителя» и короля Альфреда в телесериале «Последнее королевство».

Биография 
Доусон родился в Уиднсе, Англия, и учился в средней школе Фэйрфилд и Коллегиальном институте Уоррингтон, прежде чем поступил в Королевскую академию драматического искусства по актёрской программе в 2002 году.

Во время учёбы в средней школе он был членом «Театральной компании мушкетёров», где, среди прочего, сыграл Догберри в спектакле по пьесе Уильяма Шекспира «Много шума из ничего». В 17 лет он написал пьесу под названием «Разведённые и отчаявшиеся», который шёл три вечера в Королевском театре Уиднса. Год спустя он написал ещё одну пьесу «Мальчик в кровати» и исполнил в ней главную роль. Этот спектакль демонстрировался в театре Тауэр в Ислингтоне при финансовой поддержке Барбары Виндзор и Джули Уолтерс, к которым Доусон обратился за помощью.

У Дэвида есть младший брат Джеймс.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактёры Великобритании